Ниже приведён список премьер-министров Ливии.

Королевство Ливия (1951—1969) 
Премьер-министры:
 Махмуд аль-Мунтасир (25 декабря 1951 — 19 февраля 1954)
 Мухаммад Сакизли (19 февраля 1954 — 12 апреля 1954)
 Мустафа Бен Халим (12 апреля 1954 — 26 мая 1957)
 Абдель Маджид Каабар (26 мая 1957 — 17 октября 1960)
 Мухаммед Осман Саид (17 октября 1960 — 19 марта 1963)
 Мохиэддин Фикини (19 марта 1963 — 25 апреля 1963)
 Мохиэддин Фикини (25 апреля 1963 — 20 января 1964)
 Махмуд аль-Мунтасир (20 января 1964 — 20 марта 1965)
 Мазик, Хуссейн (20 марта 1965 — 2 июля 1967)
 Абдул Кадир аль-Бадри (2 июля 1967 — 25 октября 1967)
 Абдул Хамид аль-Баккуш (25 октября 1967 — 4 сентября 1968)
 Ванис аль-Каддафи (4 сентября 1968 — 31 августа 1969)

Ливийская Арабская Республика (1969—1977) 
Премьер-министры:
 Махмуд Сулейман аль-Магриби (8 сентября 1969 — 16 января 1970)
 Муаммар Каддафи (16 января 1970 — 16 июля 1972)
 Абдель Салам Джеллуд (16 июля 1972 — 2 марта 1977)

Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия (1977—1986) 
Генеральные секретари Высшего народного комитета:
 Абдул Ати Обейди (2 марта 1977 — 2 марта 1979)
 Джадалла Аззуз ат-Тальхи (2 марта 1979 — 16 февраля 1984)
 Мухаммад аз-Зарук Раджаб (16 февраля 1984 — 3 марта 1986)

Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия (1986—2011) 
Генеральные секретари Высшего народного комитета:
 Джадалла Аззуз ат-Тальхи (3 марта 1986 — 1 марта 1987)
 Омар Мустафа аль-Мунтазир (1 марта 1987 — 7 октября 1990)
 Абузид Омар Дорда (7 октября 1990 — 29 января 1994)
 Абдул Маджид аль-Кауд (29 января 1994 — 29 декабря 1997)
 Мухаммад Ахмад аль-Мангус (29 декабря 1997 — 1 марта 2000)
 Имбарек Шамех (1 марта 2000 — 14 июня 2003)
 Шукри Мухаммад Ганем (14 июня 2003 — 5 марта 2006)
 аль-Багдади Али аль-Махмуди (5 марта 2006 — 23 августа 2011)

Государство Ливия (c 2011 года)

Премьер-министр ПНС

Премьер-министры ВНК

Премьер-министры в период Вооружённого конфликта в Ливии

Правительство в Тобруке

Премьер-министры Ливии после Марокканского соглашения

Премьер-министры Правительства национального единства